#перенаправление DOS